„Ауди Q3“ (Audi Q3) е модел компактни SUV автомобили на германската компания „Ауди“, произвеждан от 2011 година.

Моделът разширява гамата на „Ауди“, добавяйки по-компактен SUV от „Ауди Q5“. Той има и вариант с подобрено поведение, продаван под името „Ауди RS Q3“.

Бележки 

Q3
Автомобили с повишена проходимост